Vénusz, bolygó
 Vénusz, keresztnév
 Venus, istennő
 Vénusz, napraforgóolaj, étolaj márka
 Vénusz (2006), Roger Michell filmje
 Venus (képregény)

Képzőművészet
 Medici-Venus vagy Szemérmes Aphrodité (Venus pucida), görög szobor
 Willendorfi vénusz, őskőkori szobor 
 Milói Venus, ókori görög szobor
 Moraváni vénusz, őskori mamutagyar szobrocska
 Petřkovicei vénusz, őskori szobor
 Urbinói Venus (1538), Tiziano Vecellio festménye
 Sailor Venus, Vénusz tündér vagy Aino Minako, mangaszereplő

Zene
 Venus (1969), a Shocking Blue és Bananarama dala
 Venus, Lady Gaga dala
 Venus, magyar együttes
 Venus, japán együttes

Tudomány
 Venus Express vagy Vénusz-szonda, űrszonda
 Pioneer Venus-program, űrprogram
 Vénusz-projekt, társadalmi rendszer, jövőkép, új módja a gondolkodásnak
 Vénusz légycsapója, növényfaj
 vénuszpitta, madárfaj
 Venus, kagylónem

Települések
 Venus (Románia)
 Venus (Texas)